Leda steht für:

 Leda (Algorithmenbibliothek), eine Sammlung von Algorithmen
 Leda (Automarke), ehemalige französische Automarke
 Leda (Fluss), ein Nebenfluss der Ems
 Leda (Michelangelo), ein Gemälde von Michelangelo Buonarroti
 Leda (Mond), ein Mond des Planeten Jupiter
 Leda (Mythologie), eine Königin Spartas in der griechischen Mythologie
 Leda (Riff), Riff im Géologie-Archipel, Antarktis
 (38) Leda, ein Asteroid
 Leda I, eine österreichische Lokomotive
 Leda Shipping GmbH, ein Schifffahrtsunternehmen, siehe Briese Schiffahrt #Gruppe
 Leda-Klasse, eine Klasse britischer Fregatten
 Leda Ridge, Gebirgskamm auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Leda ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Otto L. Schmidt-Leda (1852–1907), deutscher Diplomat

LEDA steht als Abkürzung für:
 Lyon-Meudon Extragalactic Database, ein Galaxienkatalog, siehe Principal Galaxies Catalogue

Siehe auch:
 Leda mit dem Schwan
 Ledda

Abkürzung